Alienigma è il quinto album in studio del gruppo musicale statunitense Agent Steel, pubblicato nel 2007 dalla Mascot Label Group.

Tracce

Collegamenti esterni